Петър Николов Дамянов Рензов – Зографски е български зограф от Българското възраждане, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е около 1850 година в Ораовец в семейството на видния български зограф Никола Дамянов. Принадлежи към големия зографски мияшки род Рензовци и е един от най-добрите представители на последното му поколение зографи. Учи иконопис при баща си и работи с други зографи.

В 1870 година изписва иконите в църквата „Свети Илия“ в Сеяце заедно с Димитър Папрадишки, Теофан Буджароски и Ангелко Дидон. Дело на Петър и братовчед му Ангел Андреев са стенописите в църквата „Свети Георги“ в скопското село Блаце от 1875 година. Изпълнението на работата е още несигурно, а една част от фреските по-късно са поправяни и прерисувани наново.

Петър Дамянов е автор на главните икони във велешката църква „Успение Богородично“ – Свети Георги от 1885 година, Архангел Михаил на северната врата, Успение Богородично от 1885 година, Три Светители от 1884 година, Иисус Христос, Йоан Кръстител, Свети Димитър и Свети Спиридон на южната врата. Тези икони са с добър рисунък и колорит. Петър Дамянов твори съвместно с Гаврил Атанасов и с роднината си Димитър Андонов. С Андонов изписват стенописите в югозападния купол на църквата в Осоговския манастир. Отново с Андонов в 1887 година допълват иконостасните икони и изписват стенописите в църквата „Свети Илия“ в Левосое.

Петър Николов работи и из Трънско – в Клисура, Милкьовци и други селища. Работи и със сродника си Емануил (Манче) от Папрадища, също изселен в Ораовец – двамата изписват църквата „Свети Атанасий“ в Извор, като оставят недатиран надпис до образа на Свети Николай. В 1869 година Петър Николов подновява и църквата „Свети Никола“ в Ново село в Таорската клисура.

В 1887 година според надпис над южния вход, по-късно загубен, Петър и неговите сътрудници брат му Анастас и ученикът Илия Манев от Дреново изписват наново църквата „Възнесение Господне“ във велешкото село Дреново.

Николов работи заедно с Димитър Папрадишки в „Свети Пантелеймон“ в Пантелей.

Икона на Петър Николов има в Жаблянския манастир, а друга на Свети Георги на кон и и сцената от град Вирит от 1889 година – в църквата „Свети Георги“ в Кочани. Негова икона на Свети Теодор Тирон, подписана като Петър Николич Зограф от Велес и датирана 23 май 1888 година, е в църквата „Свети Никола“ в Куманово.

Родословие

Бележки 

Хора от община Велес
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа
Българи в Османската империя
Български творци от Македония
Рензови